Le nom Alberto a été utilisé pour désigner les cyclones tropicaux suivants :

 , ouragan de catégorie 1 formée près de Cuba ;
 Tempête tropicale Alberto (1988), tempête tropicale formée près des côtes est des États-Unis et dissipée près des côtes est canadiennes ;
 , tempête tropicale ayant frappé la Floride et a causé des dégâts considérables ;
 Ouragan Alberto (2000), ouragan de catégorie 3 ;
 Tempête tropicale Alberto (2006), tempête tropicale ayant frappé la Floride ;
 Tempête tropicale Alberto (2012), tempête tropicale de courte durée qui n'affecta aucune terre ;
 Tempête tropicale Alberto (2018), la première tempête tropicale de la saison qui a affecté Cuba et le panhandle de Floride, faisant 18 morts.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme